Флаг муниципального образования Белоре́ченское городское поселение Белореченского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Положение о флаге муниципального образования Белореченское городское поселение утверждено решением Совета Белореченского городского поселения от 29 мая 2007 года № 7. 5 сентября 2008 года городу Белореченску выданы Свидетельства о регистрации официальных символов в Государственном геральдическом регистре РФ. Свидетельством удостоверяется, что на основании решения Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации флаг муниципального образования Белореченское городское поселение Белореченского района Краснодарского края внесён в Государственный геральдический регистр РФ с присвоением регистрационного номера 4303

Описание 
«Прямоугольное полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, с диагональной полосой синего цвета шириной 2/3 из верхнего угла у древка к нижнему углу против древка; на диагональной полосе — скачущий по диагонали к верхнему углу у древка конь белого цвета; в нижнем углу у древка и в верхнем углу против древка — по одной кубанской казачьей шапке (кубанке) чёрного цвета с верхом красного цвета, на котором крест жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, географические и экономические особенности Белореченского городского поселения и составлен на основе герба Белореченского городского поселения Белореченского района Краснодарского края.

Геральдическая фигура — синяя (голубая) перевязь аллегорически указывает на реку Белую, на берегу которой построен город, получивший своё наименование по имени данной реки.

Один из основных элементов герба является изображение скачущего коня, значение которого в символике города многозначно.
Изображение коня аллегорически показывает на многие народы, жившие когда-то на территории современного города и в его окрестностях, у которых почитание коня было возведено в культ. О чём свидетельствуют многочисленные археологические памятники оставленные ими. Конь в жизни кубанских казаков занимал всегда особое место, коня берегли и считали лучшим другом.

Изображение двух кубанок аллегорически указывает на неразрывную связь кубанских казаков минувших лет и сегодняшнего дня.

Синий цвет (лазурь) символизирует честь, преданность, красоту и духовность.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, мира и взаимопонимания. Также этот цвет аллегорически указывает на наименование города.

Примечания 

Флаги с изображением лошади